Олеся Вадимовна Щербак (род. 2 апреля 1998) — российская футболистка, нападающая.

Биография 
Воспитанница Училища олимпийского резерва г. Звенигорода. В течение нескольких сезонов выступала за младшие команды УОР в первом и втором дивизионах России и в чемпионате Московской области. Двукратный бронзовый призёр первого дивизиона России (2014, 2015).

В 2017 году выступала в высшей лиге за клуб «Россиянка». Дебютный матч в чемпионате сыграла 18 апреля 2017 года против «Енисея», заменив на 75-й минуте Татьяну Степанову. Всего за сезон сыграла 8 матчей в высшей лиге. В Кубке России 2017 года стала автором гола в четвертьфинальном матче с «Енисеем» (2:1). Приняла участие в обоих матчах женской Лиги чемпионов против исландского «Стьярнана».

Играла за юношескую и молодёжную сборную России.

В 2019 году принимала участие в матчах чемпионата России по пляжному футболу за команду «Руки Верх» (Москва).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС

Футболистки России
Игроки ЖФК «Россиянка»